Mäusbach steht für folgende Fließgewässer:

 Mäusbach (Dörschbach) , rechter Zufluss des  Dörschbachs bei Riegelsberg, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Mäusbach (Hafenlohr), linker Zufluss der Hafenlohr vor Lichtenau, Gemeinde Rothenbuch, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
  Mäusebach oder Mäusbach (Kleine Nister), linker Zufluss der Kleinen Nister gegenüber der Streithäuser Mühle, Ortsgemeinde Streithausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Mäusbach (Rohrbach), rechter Zufluss des Rohrbachs (zur Saar) in St. Ingbert, Saarpfalz-Kreis, Saarland; mit den Oberläufen  Oberer Mäusbach (links) und Unterer Mäusbach (rechts)
 Mäusbach (Schaafbach), rechter Zufluss des Schaafbachs bei Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Mausbach
 Mäusebach